El término desperdicio puede referirse:

al desecho o basura, en general;
al desperdicio alimenticio, en particular.
Es todo aquello que no genera valor.